Забєлін Геннадій Степанович — радянський та російський футболіст і футбольний напутник.
 Забєлін Герман Олександрович (1937—1996) — радянський футболіст та тренер, нападник.
 Забєлін Іван Єгорович — російський історик, археолог, почесний член Петербурзької Академії Наук (з 1907).
 Забєлін Кирило Валерійович (1993—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.